Глауцин:

 Глауцин — алкалоид, содержащийся в различных видах растений.
 Глауцин + эфедрин + масло базилика обыкновенного — комбинированные лекарственные средства.